В этой статье представлен список известных людей, умерших в 908 году.
''См. также: :Категория:Умершие в 908 году

Февраль 
 23 февраля — Ли Кэюн — военный губернатор (цзедуши) Шаньси (896—908) основатель царства Цзинь (907—908), отец основателя династии Поздняя Тан Ли Цуньсюя

Март 
 25 марта —  — младший брат Ли Кеюна, советник Ли Цуньсюя; казнён
 26 марта — Ай-ди последний китайский император династии Тан (904—907); отравлен.

Май 
 1 мая —  — старший сын из приёмных детей первоо императора китайского государства Ранняя Шу Ван Цзяня, казнён по приказу отца

Июнь 
 9 июня —  — правитель государства Ву (Цзянсу, Аньхой, Цзянси) (905–908), официально с 907; убит
 18 июня —  — военный командир государства Ву убийца Ян Ву; казнён

Июль 
 10 июля —  — военный губернатор Вэйфана династии Тан Китая (891—903/905), казнён вместе с семьёй

Август 
 3 августа
 Бурхард — герцог Тюрингии и Сорбской марки (892—908); погиб в битве с венграми
 Рудольф I — епископ Вюрцбурга (892—808); погиб в битве с венграми
 Эгино II — граф Баданахгау (886—908)
 13 августа — Аль-Муктафи Биллах — багдадский халиф из династии Аббасидов (902—908).

Сентябрь 
 8 сентября —  — епископ Вердена (874—908)
 13 сентября:
 Келлах мак Кербайлл — король Осрайге (905—908)
 Кормак Кашельский — король Манстера (902—908), епископ, святой; убит во время битвы против верховного короля Ирландии Фланна Синны.

Декабрь 
 17 декабря —  визирь Аббасидского халифата; убит
 29 декабря — Абдуллах ибн аль-Мутазз — багдадский халиф из династии Аббасидов (908), арабский поэт и филолог; казнён

Дата неизвестна или требует уточнения 
 Бенсио — граф Каркассона и Разе (906—908)
  — святой христианской церкви
 Давид — грузинский принц Тао-Кларджети из династии Багратионов
  — епископ Уинчестера (879—908)
  — военный губернатор (цзедуши районе современноо Юйлиня Китая
  — император Пала (855—908)
 Ремигий Осерский — французский богослов, филолог, литератор и просветитель
 Сыкун Ту — китайский поэт

См. также 
 Список умерших в 907 году
 Список умерших в 909 году

908